Segundos afuera puede referirse a:
¡Segundos afuera! (1937), película argentina.
Segundos afuera (1983), álbum del cantautor uruguayo Jorge Galemire.